Ophisternon — рід костистих риб родини Злитнозяброві (Synbranchidae) ряду Злитнозяброподібні (Synbranchiformes).

Класифікація 
Рід містить 6 видів:
 Ophisternon aenigmaticum Rosen & Greenwood, 1976
 Ophisternon afrum (Boulenger, 1909)
 Ophisternon bengalense McClelland, 1844
 Ophisternon candidum (Mees, 1962)
 Ophisternon gutturale (J. Richardson, 1845)
 Ophisternon infernale (C. L. Hubbs, 1938)

Примітки 

Злитнозяброподібні
Роди риб